Неферти́ти (Нефер-Неферу-Атон Нефертити, др.-егип. Nfr-nfr.w-Jtn-Nfr.t-jty, «Прекрасная красота Атона, красавица пришла»; около 1370—1330 годов до н. э.) — «главная супруга» древнеегипетского фараона XVIII династии Нового царства Эхнатона (Аменхотепа IV, около 1351—1334 годов до н. э.). Время правления Эхнатона и Нефертити, известное как «амарнский период», ознаменовалось религиозной реформой (атонизм), когда главным божеством провозгласили бога Атона. Роль самой царицы в проведении «солнцепоклоннического переворота» спорна. Дискуссионной в научной среде остаётся идентификация Нефертити с фараоном-женщиной Нефернефруатон, вероятно, правившей около 2 лет.

Царица широко известна благодаря обнаруженному в 1912 году экспедицией Людвига Борхардта своему скульптурному бюсту (ныне представлен в Новом музее Берлина) в реалистичной манере амарнского искусства. Автором скульптуры считается скульптор Тутмос, в руинах мастерской которого бюст найден.

Происхождение 
С начала исследования и проведения раскопок на развалинах Ахетатона (современная Тель эль-Амарна) в 1880-х годах до настоящего времени не обнаружено ни одного чёткого свидетельства о происхождении Нефертити. Только упоминания на стенах гробниц семьи фараона и вельмож дают некоторые данные о ней. Именно надписи в усыпальницах и клинописные таблички Амарнского архива помогли египтологам выстроить несколько гипотез о том, где родилась царица. Выдвигалось несколько версий, каждая из которых недостаточно подтверждена источниками, чтобы занять лидирующее положение. Версии менялись с течением времени в зависимости от интерпретации обнаруживаемых археологических находок.

В целом, взгляды египтологов можно разделить на 2 версии: большинство считают Нефертити египтянкой, другие — иноземной принцессой. Гипотеза о том, что царица не была знатного происхождения и случайно появилась у трона, отвергается большинством египтологов.

Иноземная принцесса 
Имя Нефертити переводится как «Красавица пришла», поэтому, согласно одной из версий, супруга Эхнатона не была египтянкой. Якобы, Нефертити — это присланная в жёны Аменхотепу III митаннийская царевна Тадухепа. Аменхотеп III скончался вскорости после прибытия Тадухепы к египетскому двору, и царевна стала женой его сына Аменхотепа IV (Эхнатона). Однако, супруга Эйе по имени Тэи носила титул кормилицы Нефертити, что опровергает теории идентичности Тадухепы и Нефертити, поскольку прибывшей царевне не нужна была кормилица.

Версия о египетском происхождении 
Изначально египтологи шли простой логической цепочкой. Если Нефертити — «главная жена фараона», она должна быть египтянкой, более того египтянкой царских кровей. Поэтому считалось, что царица — одна из дочерей Аменхотепа III. Но ни один из списков дочерей этого фараона не содержит упоминаний о царевне с таким именем. Среди его 6 дочерей нет и сестры Нефертити — принцессы Мутбенрет (Беренмут).

Некоторые египтологи полагают, что Мутнеджмет — супруга Хоремхеба — идентична сестре Нефертити, поскольку имя Мутбенрет может читаться также как и Мутнеджмет. Однако в данной теории не достаточно доказательств. Также Мутнеджмет не носила титул «Дочь фараона», что ставит под сомнение версию о её родстве с Эйе.

Существует предположение, что Нефертити — дочь вельможи Эйе (одного из сподвижников Эхнатона, впоследствии — фараона), вероятного брата царицы Тии, и его первой супруги. Следовательно, царица также происходила из Ахмима и могла приходиться двоюродной сестрой Эхнатону. Тэи, вторая супруга Эйе, упоминается как кормилица будущей царицы и поэтому не может быть её биологической матерью. При этом, Тэи и Эйе нигде не упомянуты родителями Нефертити.

Дети 

От Эхнатона Нефертити родила шесть дочерей:

 Меритатон («возлюбленная Атоном») (1356 год до н. э.). Главная жена фараона Сменхкары.
 Макетатон («хранимая Атоном»): год 1-3 (1349 год до н. э.).
 Анхесенпаатон («Она живёт для Атона»; 1345 год до н. э.) (позже сменила имя на Анхесенамон), вышла замуж за Тутанхамона, позже, предположительно, стала женой Эйе (См. Дахамунцу).
 Нефернефруатон-ташерит («Прекрасное совершенство Атона»): год 7-10 (1344 год до н. э.).
 Нефернефрура («идеальное совершенство Ра»): год 8-9 (1341 год до н. э.).
 Сетепенра («Выбранная Ра»): год 9-11 (1339 год до н. э.).

Царствование 

Предполагается, что Эхнатон, тогда ещё Аменхотеп IV, и Нефертити поженились незадолго до его восшествия на трон. Невесте было 12—15 лет, жених был её старше на несколько лет. Нефертити полностью поддерживала религиозные преобразования, начатые мужем, и была не менее убеждённой сторонницей новой религии, чем Эхнатон. Некоторые авторы даже отводят Нефертити роль инициатора религиозной реформации, движущей силы и верховного жреца божества Атона и даже соправительницы Эхнатона. В гробнице фараона Эйе одна из надписей посвящена Нефертити: «Она проводит Атона на покой сладостным голосом и прекрасными руками с систрами, при звуке голоса её ликуют». На так называемых «талататах», песчаниковых блоках из храма Атона в Карнаке, супруга Эхнатона изображена чаще самого фараона. Эхнатон всегда появлялся на публике в сопровождении супруги, Нефертити принимала участие во всех значимых религиозных церемониях, о чём свидетельствуют их многочисленные совместные изображения.

На 12-м году правления Эхнатона умирает вторая дочь царственной четы — принцесса Макетатон, а вскоре и сама Нефертити исчезает с исторической арены; её место заняла второстепенная царица Кийа, а позже — старшая дочь Нефертити — Меритатон.

К 14-му году правления Эхнатона (1336 год до н. э.) все упоминания о царице исчезают. Одна из статуй, обнаруженных в мастерской скульптора Тутмоса, показывает Нефертити на склоне лет. Идущая царица одета в облегающее платье с сандалиями на ногах.

В одной из скульптурных мастерских (O.47.16) найдена маска, снятая с Нефертити уже на склоне лет. Так как маска подверглась скульптурной обработке, невозможно установить, была ли она снята с мёртвой или живой женщины. Об обстоятельствах смерти царицы Нефертити сведения отсутствуют. Отсутствие у царицы сына — наследника царского престола, могло сказаться на ухудшении взаимоотношений внутри царской семьи.

Имеется предположение, что загадочной правительницей Нефернефруатон была Нефертити, получившая на пятый год правления мужа новое атоническое имя Нефернефруатон-Нефертити. Эхнатон сделал её соправителем, в то время как Кийа стала его главной женой. Нефернефруатон могла оставаться регентшей при малолетнем Тутанхамоне. Для продолжения родословной был заключён брак между Тутанхамоном и дочерью Нефертити Анхесенамон.

В произведениях искусства 

Любовь царской четы стала одним из основных сюжетов для художников Ахетатона — столицы Эхнатона и Нефертити. Никогда ещё в египетском искусстве не появлялись произведения, столь живо демонстрирующие чувства царственных супругов.

Нефертити, «красавица, прекрасная в диадеме с двумя перьями, владычица радости, полная восхвалений… преисполненная красотами» с супругом сидят с детьми; Нефертити болтает ногами, взобравшись мужу на колени и придерживая рукой маленькую дочь. На одном из рельефов, обнаруженном в Ахетатоне, запечатлён кульминационный момент этой идиллии — поцелуй Эхнатона и Нефертити. На каждой сцене обязательно присутствует Атон — солнечный диск с многочисленными руками, протягивающими царственной чете анхи — символы вечной жизни.

Нефертити играла исключительно важную роль в религиозной жизни Египта того времени, сопровождая супруга во время жертвоприношений, священнодействий и религиозных празднеств. Она была живым воплощением животворящей силы солнца, дарующей жизнь. В Гемпаатоне и Хутбенбене — больших храмах бога Атона в Фивах — ей возносили молитвы; ни одно из храмовых действ не могло происходить без неё, залога плодородия и процветания всей страны. «Она проводит Атона на покой сладостным голосом и прекрасными руками с систрами, — говорится о ней в надписях гробниц вельмож-современников, — при звуке голоса её ликуют». Стены зала, возведённого Эхнатоном на 6-м году правления в своей столице для празднования церемонии Сед, были декорированы колоссальными скульптурными изображениями Нефертити, отождествлённой с богиней Тефнут — богиней влаги, дочерью Солнца-Ра, стоящей на поддержании мировой гармонии и божественного закона. В этой ипостаси Нефертити могла изображаться в качестве сфинкса, поражающей врагов Египта палицей.

Обладавшая огромной властью и полномочиями, царица чаще всего изображалась в своём излюбленном головном уборе — высоком синем парике, обвитом золотыми лентами и уреем, который символически подчёркивал её связь с грозными богинями, дочерьми Солнца.

Бюст 

6 декабря 1912 года германским археологом Людвигом Борхардтом и его ассистентом Германом Ранке в мастерской скульптора Тутмоса Младшего в Амарне был обнаружен уникальный бюст царицы Нефертити, которая с тех пор стала одним из символов красоты и изысканности древнеегипетской культуры. В своём археологическом дневнике напротив зарисовки памятника Борхардт написал всего одну фразу: «Описывать бесцельно, — надо смотреть».

Обнаруженный командой египтолога Борхардта и вывезенный в 1913 году в Германию уникальный бюст царицы хранится в собрании Египетского музея в Берлине, хотя с 1924 года звучат требования и ведутся споры насчет необходимости его возвращения. Когда позднее в 1933 году министерство культуры Египта затребовало его обратно, а Германия отказалась его возвращать, египтологам Германии было запрещено вести археологические раскопки в Египте. Вторая мировая война и преследование жены Борхардта из-за её еврейского происхождения помешали археологу продолжить исследования в полной мере. Бюст Нефертити официально принадлежит Фонду прусского культурного наследия, тем не менее, Египет в лице высокопоставленных чиновников министерства культуры официально требует у ФРГ вернуть вывезенный бюст Нефертити.

Бюст Нефертити, высотой 50 см и весом около 20 кг, изготовлен из цельного известняка, отделан гипсо-ангидритовой смесью и полностью окрашен. На нём нет никаких иероглифических надписей. Однако характерная корона, которую Людвиг Борхардт назвал «париком» (на самом деле восходящая к хепрешу или же атеф), помогла исследователям идентифицировать модель, сравнивая скульптуру с другими изображениями Нефертити. Почти идеальная сохранность, яркость красок и живость правого глаза производят поразительное впечатление на зрителя. В то же время левый глаз отсутствует; некоторые египтологи предполагают, что вкладка в него так никогда и не была установлена, хотя портрет Нефертити до настоящего времени является единственным образцом древнеегипетской скульптуры с одним глазом.

Недавно было обнаружено, что бюст красавицы Нефертити имеет позднюю «пластическую операцию» штукатуркой. Изначально слепленный с носом «картошкой» и т. п., позже был подправлен и стал считаться эталоном египетской красоты. Пока остаётся неизвестным, было ли первоначальное изображение Нефертити ближе к оригиналу и позже приукрашено, или наоборот последующее вмешательство устранило неточности первоначальной работы. Доказать это может только исследование мумии самой Нефертити, если она будет обнаружена.

Гробница 
Нефертити не была обнаружена или опознана среди уже найденных мумий.

До генетического исследования в феврале 2010 года египтологи предполагали, что мумией Нефертити может быть одна из двух женщин, найденных в гробнице KV35, например, мумия KV35YL. Эту гипотезу выдвинули в 2001—2003 годах египтологи Сьюзен Джеймс и Джоан Флетчер, указавшие на ряд косвенных признаков, подтверждающих царское происхождение мумии, и объявившие в СМИ, что нашли Нефертити. В 2003 году сделана реконструкция прижизненного облика мумии; заявлялось, что она очень похожа на бюст Нефертити. Однако другие египтологи, включая доктора Захи Хавасса, подвергли самой резкой критике версию Флетчер, запретили работать британской экспедиции и объявили найденный возле мумии парик «подброшенной фальшивкой». Согласно генетико-генеалогической экспертизе, мумия KV35YL идентифицирована как дочь царицы Тии (покоящейся рядом) и Аменхотепа III (из этой же гробницы), сестра Эхнатона, мать Тутанхамона.

28 ноября 2015 года министр по делам древностей Египта объявил, что «с вероятностью в 90 %» за стенами гробницы фараона Тутанхамона находится по крайней мере одно ранее не исследованное помещение. Предположение основано на гипотезе британского египтолога Николаса Ривза, что после внезапной и ранней кончины Тутанхамона жрецам пришлось экстренно перестраивать чужую усыпальницу для похорон молодого царя.

6 мая 2018 года министр по делам древностей Египта Халед аль-Анани официально представил результат исследований итальянских учёных, которые доказали отсутствие скрытых внутренних или прилегающих к гробнице Тутанхамона помещений. Однако в феврале 2020 года группа учёных во главе с бывшим египетским министром по делам древностей Мамдухом эль-Дамати, проведя сканирование георадаром, подтвердила наличие скрытого помещения с северной стороны от усыпальницы Тутанхамона

По мнению Захи Хавасса, мумией Нефертити может оказаться KV21B из гробницы KV21. Эта мумия имеет искривление позвоночника и косолапость, состояние костей указывает, что на момент смерти их обладательнице было около 45 лет.

Образ в культуре

Кинематограф 
 1954 — «Египтянин». В роли Нефертити — Анитра Стивенс. (США)
 1961 — «». Роль Нефертити исполнила Джинн Крейн (Италия)
 1995 — «Нефертити». В роли Нефертити — итальянская модель Микела Рокко Ди Торрепадула (Россия, Франция, Италия)
 1992 — музыкальный клип «Remember the Time». Модель Иман в роли Нефертити.
 2008 — «Пророк Юсуф». Роль Нефертити исполнила Лейла Болукат (Иран)

Художественная литература 
Нефертити фигурирует в романах Ника Дрейка «Нефертити. Книга мёртвых», Паулины Гейдж «Проклятие любви».

 1945 — «Синухе, египтянин» Мика Валтари.
 1968 — «Фараон Эхнатон» Георгия Дмитриевича Гулиа
 1985 — «Эхнатон, живущий в правде» Нагиба Махфуза.
 1998 — «Нефертити» Николь Видаль.
 2005 — «Нефертити. Красота грядёт» Алины Реник.
 2008 — «Нефертити» Мишель Моран.
 2009 — «Ключ судного дня» Джеймса Роллинса.
 2011 — «Нефертити и фараон. Красавица и чудовище» Натальи Павлищевой.
 2011 — "Нефертити" Дмитрий Вонави

Примечания

Литература

Русскоязычная 
 
 
 
 
 
 
 
 Флетчер Д. В поисках Нефертити. — М.: АСТ, 2008

Иностранная

Ссылки 
 Царица Нефертити — Прекрасная пришла  // программа из цикла «Всё так» на «Эхо Москвы»
 Нефертити  // программа из цикла передач «Час Истины»
 Знаменитый бюст Нефертити является подделкой?  // обзор признаков подлинности знаменитого артефакта

Научно-популярные фильмы
 научно-популярный фильм «Нефертити и пропавшая династия»  (National Geographic, 2007)
 научно-популярный фильм «Одиссея Нефертити»  (National Geographic, 2007)
 научно-популярный фильм «Загадки истории. Нефертити: Мумия возвращается» () (2010)
 научно-популярный фильм «Нефертити. Загадка мумии царицы» (2011)

Правители Египта
Царицы Древнего Египта
Персоналии XVIII династии Египта
Амарнский период
Великие царские жены